La Supercoppa ABA Liga 2017 è la 1ª Supercoppa di Lega Adriatica, organizzata dalla ABA Liga.

Squadre 
Si è disputata tra il 20 e il 23 settembre 2017 presso la Sportska dvorana Topolica di Antivari, basandosi sui risultati della ABA Liga 2016-2017. Le squadre qualificate sono le migliori sette più la squadra ospite.

 Crvena zvezda mts (ritirato)
 Cedevita
 Partizan NIS
 Budućnost VOLI

 Igokea
 Mega Bemax
 Cibona
 Mornar (squadra ospite)
 FMP (rimpiazzo)

La Stella Rossa ritrò la partecipazione alla Supercoppa a causa del calendario stipulato dall'Euroleague Basketball, che inserì alcune partite nello stesso periodo. In questo modo la squadra classificatasi al nono posto, l'FMP Belgrado, venne invitata a riempire il posto lasciato vacante.

Tabellone

Tabellone 5º-8º posto

Finale

Note

Voci correlate 
Lega Adriatica 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Supercoppa ABA Liga